Schiaffini ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Schiaffini (1895–1971), italienischer Romanist
 Giancarlo Schiaffini (* 1942), italienischer Posaunist und Komponist des Modern Creative Jazz und der Neuen Musik